«Ки́ровский вал» — мемориальный комплекс в составе «Зелёного пояса Славы». Он обозначил рубеж в Кировском районе, на котором советские воины, моряки и ополченцы остановили фашистское наступление в сентябре 1941 года. Сооружён трудящимися Кировского района Ленинграда.

Описание 
Включает в себя:
 Обелиск у железнодорожной станции Лигово (1944, архитекторы К. Л. Иогансен, В. А. Петров; в 1983—1984 годах проведена реконструкция мемориальной зоны, архитекторы А. И. Алымов, Л. Б. Дмитриев, скульптор Г. Д. Ястребенецкий; бетонный обелиск заменён гранитным);
 Стелу (1965, архитектор С. Г. Майофис) и противотанковые надолбы на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Стойкости, а также Аллею Славы из 900 берёз (по округлённому числу дней блокады), проходящую вдоль Авангардной улицы;
 Стелу и якорь на 14-м км Петергофского шоссе (1968, архитекторы А. И. Экснер, А. Н. Колодин, Ю. С. Жмаев);
 Стелу на Петергофском шоссе (1944, архитекторы К. Л. Иогансен, В. А. Петров);
 Обелиск на развилке Петергофского шоссе и проспекта Маршала Жукова (1946, архитекторы Л. Ю. Гальперин, Д. М. Шпрейзер);
 Обелиск на месте бывшего воинского кладбища 1941—1943 годов на проспекте Ветеранов у кинотеатра «Рубеж» (1946—1947);
 Стелу у железнодорожной станции Дачное и комплекс воинского мемориального кладбища (1955, архитекторы Г. И. Иванов, Я. Е. Москаленко);
 Памятник «Танк-победитель», дот и стелу на проспекте Стачек.

Фото

Литература

Примечания

Ссылки 
 МО Урицк. Памятники и мемориалы

Кировский район (Санкт-Петербург)
Зелёный пояс Славы